Ortho (plaats), een Belgische deelgemeente
 Ortho (voorvoegsel), een voorvoegsel, afkomstig uit het Grieks, dat recht of juist betekent.
 Ortho (scheikunde), een plaatsaanduiding op een ringsysteem (scheikunde)
 Orthodontie, tandheelkundige ingreep afgekort 'ortho'
 Orthopedagogiek, een klinische richting binnen de pedagogiek